Gumák může být:
 ochranná nepromokavá (zpravidla gumová) obuv - holinka
 nepromokavý plášť impregnovaný gumou
 lidové označení počítače Sinclair ZX Spectrum z roku 1982
 gumová postavička karikující politika z bývalého pořadu TV Nova Gumáci

Externí odkazy